Amiens AC is een Franse voetbalclub uit Amiens. De club werd opgericht in 1977 en speelt in de CFA, de vierde klasse. De club staat in de schaduw van Amiens SC, dat van 1901 tot 1961 ook Amiens AC heette. In 2011 promoveerde de club voor het eerst naar de vierde klasse. In 2018 degradeerde de club.

Recente seizoenen 

Franse voetbalclub
Sportclub in Hauts-de-France
Sport in Amiens